Нэнс, Нанс () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Нэнс, Альбинус (1848—1911) — американский политик, 4-й губернатор Небраски.
 Нэнс, Джек (1943—1996) — американский актёр театра и кино.
 Нэнс, Ларри (род. 1959) — американский профессиональный баскетболист.
 Нэнс, Ларри (младший) (род. 1993) — американский профессиональный баскетболист.
 Нэнс, Уэйн (1955—1986) — американский серийный убийца.

Топонимы 
 Нэнс — округ в штате Небраска, США.

Примечания